Максин — фамилия; имеет женскую форму Максина. Известные носители:
 Максин, Алексей Михайлович (1918—1944) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Максин, Вячеслав Владимирович (1928—2007) — русский художник, создатель шрифтов, автор логотипов газет «День» и «Завтра».
 Максин, Ксенофонт Павлович (1911—1943) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Максин, Макс Карлович (настоящая фамилия Пфайфер; 1881—1947) — немецкий кинопродюсер.
 Максин, Сергей Валерьевич — бывший генеральный директор Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех.

Максина 
 Максина, Елена Валерьевна (род. 1972) — русская поэтесса.
 Максина, Ольга Ивановна (1903—1938) — советский функционер, председатель Центрального Совета Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина (1926—1927).

См. также 
 Максино